

События

Русь и Литва 
 В Москве правит Дмитрий Донской
 Весной русское войско во главе с Д. М. Боброком-Волынским (Дмитрий Константинович (князь суздальский)  с сыновьями Василием и Иваном с нижегородскими войсками при соучастии войск московских) вторглось на среднюю Волгу, земли волжских болгар и разгромив булгарское войско, взяло откуп 5000 рублей с мамаевых ставленников и посадило там русских таможенников.
 Перешедший на службу к Мамаю с левобережья Волги хан Синей Орды Арапша разорил Новосильское княжество
 Любарт Гедиминович во второй раз становится галицким князем
 Город Касимов сожжён татарами
 Гродно перешёл под контроль князя Витовта
 Первое письменное упоминание Яворова

Византия 
 Андроник IV Палеолог бежал из тюрьмы, с помощью генуэзцев и турок взял под контроль Константинополь, сверг своего отца Иоанна V с престола и заключил в темницу вместе с братом Мануилом. Правил до 1379 года
 Болгарский город Средец переименован в Софию

Европа 
 Италия:
 Март — папа Григорий XI накладывает интердикт на Флоренцию во время Войны восьми святых (1375—1378). Чтобы его снять, в Авиньон приезжает Екатерина Сиенская.
 Сентябрь — папа Григорий XI, поддавшись уговорам Екатерины Сиенской, выезжает из Авиньона и отправляется в Рим, положив таким образом конец Авиньонскому пленению пап.
 25 марта — королева Джованна I Неаполитанская выходит в 4-й раз замуж, за Оттона Брауншвейгского
 Граф Роберт Женевский, будущий антипапа, назначен папским легатом в Северную Италию и устраивает резню при Чезене, заслужив прозвища «мясник» и «чезенский палач»
 Альберико да Барбиано основал первый итальянский отряд наёмных солдат под названием «Итальянская компания святого Георгия» (compagnia di San Giorgio)
 Т. н. «Война Кьоджи» между Венецией и Генуей, начавшаяся из-за спора за остров Тенедос, находящийся на выходе из пролива Дарданеллы.
 Во Флоренции начинают строить Лоджия Ланци
 В Вероне заканчивают строить Кастельвеккио
 Альтикьеро да Дзевио и Джакопо д’Аванцо расписывают капеллу Сан-Феличе в большом соборе Сан-Антонио в Падуе
 Англия:
 Март — мирный договор между Англией и Францией продлён до следующего года
 28 апреля-10 июля — Добрый Парламент
 8 июня, Бордо — умер Эдуард Чёрный Принц, внеся сумятицу в линию престолонаследия Англии. Титул принца Уэльского получил его сын Ричард.
 Джон Гауэр, возможно, пишет своё сочинение «Зерцало человеческое» (между 1376 и 1379).
 Сентябрь — Джон Гонт приказывает Уиклифу предстать перед королевским советом
 Германия и Центральная Европа:
 Венцель, будущий император Священной Римской империи, получает титул короля Германии и ещё при жизни отца, титул императора
 4 июля в очередной раз возобновлён Швабский союз городов
 В Словакии основан город Гандлова, первое упоминание Раецке Теплице
 Скандинавия:
 Олаф III (1370—1387) вступает на престол Дании (1376—1387) и Швеции. Шведский государственный совет, по прекращении мужской линии царствовавшей династии, выбрал королём четырёхлетнего Олафа, сына норвежского короля Хакона и жены его Маргариты, причём Маргарита была назначена регентшей.

Азия 
 Военные походы Тимура
 Новое вторжение выходцев из Суматры в Темасек.

Африка 
 Конец государства Канем-Борно

Америка 
 Акамапичтли избран  тлатоани ацтекской империи.

1376 год в литературе

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1376 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1376 году

См. также